Les Planarioidea sont un super-famille de vers plats de l'ordre des Tricladida.

Phylogénie

Liste des familles 
 Dendrocoelidae Hallez, 1892
 Kenkiidae Hyman, 1937
 Planariidae Stimpson, 1857

Synonymie 
Cette super-famille  a été un temps classée chez les Paludicola Hallez, 1892 ou vers plats des marais, un taxon qui a par ailleurs été attribué à un genre d'anoures : Paludicola Wagler, 1830, synonyme de Physalaemus Fitzinger, 1826.

Références 

 Paul Hallez, 1892 Morphogénie générale et affinités des Turbellariés. Travaux Mémoires des Facultés de Lille 2-9 pp. 1-29.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 

Tricladida